Dant ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dant (Kentucky)
 Dant (Oregon)

Dant ist der Familienname folgender Personen:
 Lydia Dant (* 1991), britische Triathletin